Hlavní zprávy mohou označovat:
 Hlavní zprávy (pořad, televize Prima) – zpravodajský pořad televize Prima vysílaný od roku 2020
 Hlavní zprávy (pořad, televize Barrandov) – zpravodajský pořad televize Barrandov vysílaný v letech 2013–2014
 Hlavní zprávy (film) – americko-kanadský film z roku 1994